Northumberland – hrabstwo w Anglii
 Park Narodowy Northumberland – park narodowy w Anglii

 Northumberland Strait – cieśnina w Kanadzie
 Northumberland – dawne hrabstwo w Australii w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowości w USA:
 Northumberland – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Northumberland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Northumberland – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland
Gminy w USA:
 Northumberland (ang. Northumberland Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Northumberland (ang. Northumberland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Northumberland (ang. Northumberland County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Northumberland (ang. Northumberland County) – w stanie Wirginia